W27 peut faire référence à :
 Contact avec un outil à main non électrique, d’après la classification internationale des maladies ;
 W27, la vingt-septième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres